Babuschka ( ) ist die russische Verkleinerungsform des Wortes Baba (russ. ), das wörtlich übersetzt „Frau“ oder „Weib“ bedeutet. Im Russischen bedeutet Babuschka so viel wie „Großmutter“ und „Oma“. Die Bezeichnung wird auch gern auf ältere Frauen im Allgemeinen angewendet, auch wenn sie mit dem Ansprechpartner nicht verwandt sind. Im Deutschen wird dies dann oft mit „Mütterchen“ übersetzt.

Kunst und Kultur 
Die aus Holz gefertigte und bunt bemalte, ineinander schachtelbare, eiförmige russische Puppe Matrjoschka (alternative Schreibweise: „Matroschka“) wird – von nicht Russisch Sprechenden – manchmal auch (irrtümlicherweise; siehe Matrjoschka#Alternative Bezeichnungen) als „Babuschka“ bezeichnet.

Babooshka ist ein bekannter Popsong von Kate Bush, der 1980 auf ihrem dritten Studioalbum Never for Ever erschien. 

Der indische Dance-Act Rashni veröffentlichte 2007 den Titel Baboushka.

Der Großmütterchor Buranowskije Babuschki nahm beim Eurovision Song Contest 2012 teil und erreichte Platz 2.

Siehe auch 
 Baba
 Baba Jaga 
 Babička

Weblinks

Einzelnachweise 

Russische Sprache